«Го́мель» () — белорусский футбольный клуб из города Гомеля, основанный в 1959 году. Чемпион Белоруссии (2003), трехкратный обладатель Кубка Белоруссии (2001/02, 2010/11, 2021/22), победитель Суперкубка Белоруссии (2012).

Названия клуба 
 «Локомотив» (1959—1963)
 «Спартак» (1964—1968)
 «Гомсельмаш» (1969—1975)
 «Машиностроитель» (1976—1977)
 «Гомсельмаш» (1978—1995)
 «Гомель» (с 1995)

История 

В 1923 году сборная Гомеля приняла участие во втором чемпионате РСФСР, который принимала Москва. Гомельчане тогда дошли до 1/8 финала.
В 1927 году после перехода города Гомеля из РСФСР в БССР сборная города стала победителем первого чемпионата БССР. Год спустя они повторили успех.

В 1938 году гомельский «Спартак» впервые принимал участие в Кубке СССР по футболу, а уже в 1946 году «Локомотив» впервые принял участие в первенстве СССР.

Команды Гомеля постоянно участвовали в первенстве СССР с 1959 года, выступая под разными названиями: «Локомотив» (1959—1963), «Спартак» (1964—1968), «Гомсельмаш» (1969—1975 и 1978—1991), «Машиностроитель» (1976—1977). Домашние игры проходили на стадионе «Локомотив», а затем на «Центральном». Лучшие результаты в розыгрышах Кубка СССР: выход в 1/16 финала в 1962 и 1963 годах

В 1964 году «Локомотив» сменил название на «Спартак».

В 1967 году «Спартак» (тренер — Владимир Еремеев) занял 7-е место в 1-й подгруппе 2 группы класса «А». Федерация футбола СССР присвоила звание «Мастер спорта СССР» гомельским футболистам Анатолию Ковалеву, Николаю Супрунюку, Анатолию Жукову, Евгению Уткину и Вячеславу Ворону. В 1968 году звание «Мастер спорта СССР» было присвоено игрокам «Спартака» Льву Гаврилову и Борису Насенникову.

В 1969 году «Спартак» сменил название на «Гомсельмаш». Команда заняла 2-е место в 1-й зоне РСФСР класса «Б» и вернулась в класс «А». «Гомсельмаш» под руководством Леонарда Адамова занял 6-е место во 2-й зоне 2-й лиги класса «А». В команде играли такие игроки, как Анатолий Глухотко, Иван Савостиков, Вениамин Арзамасцев, дебютировали Александр Пряжников и Александр Чиримисин. В команде дебютировал Георгий Ярцев, в будущем звезда московского «Спартака», игрок сборной СССР.

«Гомсельмаш» сменил название на «Машиностроитель». В команде дебютировал Александр Головня, в будущем мастер спорта международного класса СССР.

Команда вернулась к прежнему названию «Гомсельмаш», который (тренер — Александр Чиримисин) занял 6-е место в 8-й зоне 2-й лиги класса «А». В команде дебютировал Леонид Кучук.

В команде дебютировал Сергей Горлукович, первые игры за команду проводит Игорь Фролов.

В 1984 году команда (тренер — Николай Киселев) заняла 5-е место в 5-й зоне 2-й лиги класса «А».

В 1990 году «Гомсельмаш» (тренер — Александр Пряжников) заняла 7-е место в 5-й зоне 2-й лиги класса «А».

В 1992 году «Гомсельмаш» принял старт в чемпионате Белоруссии. Первый тренер — Владимир Астратенко. 18 апреля первая игра: «Ведрич» (Речица) — «Гомсельмаш» — 1:1. 6 мая первая победа: «Гомсельмаш» — «Строитель» (Старые Дороги) — 1:0.

В 1994 году первым игроком гомельского клуба, примерившим майку национальной сборной Белоруссии, стал Андрей Юсипец.

В 1995 году выбывший во второю лигу «Гомсельмаш» поменял название на ФК «Гомель».

В 1997 году ФК «Гомель» (тренер — Юрий Грузнов) занял 1-е место во второй лиге (ныне — первой) и вышел в первую.

В 1999 году ФК «Гомель» (тренер — Вячеслав Акшаев) завоевал бронзовые медали чемпионата. 20 июня. Первая игра в еврокубках (Кубок Интертото) — СК «Градец-Кралове» — «Гомель» — 1:0.

26 мая 2002. ФК «Гомель» (тренер — Сергей Подпалый) — обладатель Кубка Белоруссии. В финале в Витебске обыгран БАТЭ — 2:0.

В 2003 году под руководством Подпалого ФК «Гомель» стал чемпионом Белоруссии. В 30 играх — 23 победы и два поражения. Геннадий Близнюк — лучший бомбардир чемпионата — 18 голов.

В 2004 году ФК «Гомель» (тренер — Подпалый) — финалист Кубка Белоруссии. Команда стала четвертьфиналистом Кубка чемпионов Содружества.⁠

В 2007 «Гомель» (тренер — Анатолий Юревичч) — серебряный призёр чемпионата. Роман Василюк — лучший бомбардир чемпионата — 24 гола.

В 2009 команда вылетела из высшей лиги. Майкон Калижури — лучший бомбардир чемпионата — 15 голов.

В 2010 году, в год 100-летия гомельского футбола под руководством Олега Кубарева «Гомель» вернулся в высшую лигу.

В 2011 году клуб (тренер — Олег Кубарев) во второй раз выиграл Кубок Белоруссии. В финале в Минске 29 мая обыгран гродненский «Неман» — 2:0. В чемпионате «Гомель» стал бронзовым призёром.

В 2012 стал обладателем Суперкубка Белоруссии. Со счётом 2:0 был обыгран чемпион страны — борисовский БАТЭ. В рамках Кубка УЕФА принимал на «Центральном» ФК «Ливерпуль» (0:1).

В 2015 «Гомель» покинул высшую лигу. В 2016 году команда под руководством Владимира Журавля заняла первое место в первой лиге и вернулась в высшую.

В 2019 «Гомель» вновь вылетел из высшей лиги.

В 2020 под руководством Ивана Биончика команда вернулась в высшую лигу, где сходу заняла 4-е место и вышла в 1/4 Кубка. По окончании сезона 2021 Биончик покинул клуб.

В 2022 году команду возглавил Невинский. В третий раз в своей истории клуб выиграл Кубок Белоруссии.

Стадион 

Игры клуб проводит на стадионе «Центральный» в Гомеле. Он был построен в 1920-е годы для футбольной команды «Железнодорожник». Постройку курировало спортивное общество «Динамо». У стадиона было много названий: «Школьный», «Спартак», «имени Кирова», «Гомсельмаш». В 2003—2006 гг. была проведена реконструкция.

Стадион имеет четыре крытые трибуны общей вместимостью 14307 мест и отвечает требованиям УЕФА, что позволяет проводить на нём матчи Лиги Чемпионов и официальные игры сборной. На стадионе «Центральный» установлен подогрев, электронное информационное и видео табло размерами 10×6 метров, мачты искусственного освещения. Размер поля — 105×68 м.

Достижения 
Чемпионат Белоруссии
 Чемпион: 2003
 Вице-чемпион: 2007
 Бронзовый призёр (2): 1999, 2011
Кубок Белоруссии
 Обладатель (3): 2001/02, 2010/11, 2021/22
 Финалист: 2003/04
Суперкубок Белоруссии
 Обладатель: 2012
Первая лига
 Победитель (3): 1997, 2010, 2016

Статистика выступлений

В чемпионатах Белоруссии

Баланс игр в первенстве СССР (1959—1991) 
 +370=324-498, разность мячей 1136—1407

Лучшие бомбардиры команды в первенстве СССР 
 1959 Игорь Штейнбук — 4.
 1960 Владимир Астахов — 10.
 1961 Борис Бахмутов — 12.
 1962 Борис Бахмутов — 20.
 1963 Михаил Ховрин — 5.
 1964 Михаил Ховрин — 6.
 1965 Виктор Сафронов — 12.
 1966 Валерий Васильев — 4.
 1967 Валерий Васильев, Борис Васильев, Анатолий Жуков, Валерий Чуешков — 3.
 1968 Валерий Чуешков, Казимир Шиманский — 4.
 1969 Валерий Чуешков — 10.
 1970 Владимир Лукьяненко — 5.
 1971 Николай Литвинов — 13.
 1972 Александр Чиримисин — 9.
 1973 Георгий Ярцев — 11.
 1974 Александр Чиримисин — 19.
 1975 Александр Чиримисин — 8.
 1976 Александр Чиримисин — 16.
 1977 Николай Лукьянчиков, Виктор Шаповалов — 6.
 1978 Александр Маршин — 12.
 1979 Александр Маршин — 7.
 1980 Сергей Агранович — 10.
 1981 Сергей Агранович — 16.
 1982 Сергей Агранович — 7.
 1983 Сергей Агранович — 16.
 1984 Сергей Горлукович — 16.
 1985 Сергей Агранович, Геннадий Шинкарев — 6.
 1986 Сергей Куликов — 9.
 1987 Игорь Фролов — 10.
 1988 Игорь Фролов — 14.
 1989 Игорь Фролов — 15.
 1990 Геннадий Шинкарев — 16.
 1991 Андрей Юсипец — 13.

Рекорды чемпионатов Белоруссии 

 Установлены ФК «Гомель» в сезоне 2003 года:
 12 пропущенных мячей за сезон (рекорд страны для двухкруговых чемпионатов).
 21 игра в одном сезоне на «ноль».
 11 игр подряд с начала чемпионата на «ноль» (рекорд страны для двухкруговых чемпионатов).
 25 побед подряд в чемпионатах первой лиги (1997, 2010).
 27 побед (90 %) в чемпионатах первой лиги (2010).

Рекорды игроков 

 Наибольшее количество матчей в чемпионатах Белоруссии (высшая и первая лиги) — Виктор Борель (214).
 Наибольшее количество матчей в чемпионатах высшей лиги (Д1) — Геннадий Близнюк (210).
 Лучший бомбардир в чемпионатах Белоруссии (высшая и первая лиги) — Виктор Борель (71).
 Лучший бомбардир в чемпионатах высшей лиги (Д1) — Геннадий Близнюк (66).
 Лучший бомбардир за один сезон первой лиги (Д2) — Дмитрий Платонов (25, 2010 год).
 Лучший бомбардир за один сезон высшей лиги (Д1) — Роман Василюк (24, 2007 год).
 Самый полезный в чемпионатах Белоруссии (высшая и первая лиги) по системе «гол+пас» — Геннадий Близнюк (99, 66+33).
 Самый полезный в чемпионатах высшей лиги (Д1) по системе «гол+пас» — Геннадий Близнюк (99, 66+33).
 Самый полезный в одном чемпионате Белоруссии первой лиги (Д2) по системе «гол+пас» — Андрей Юсипец (32, 18+14, 1997 год).
 Самый полезный в одном чемпионате высшей лиги (Д1) по системе «гол+пас» — Роман Василюк (36, 24+12, 2007 год).

Выступления в еврокубках

Статистика клуба в турнирах УЕФА 
 Больше всего матчей: 11 Максим Разумов
 Лучшие бомбардиры: 3 Геннадий Близнюк, Вадим Демидович

Тренерский штаб

Основной состав 
 Главный тренер — Невинский Владимир Владимирович
 Тренер — Новицкий Дмитрий Анатольевич
 Тренер по работе с вратарями — Рыжченко Владимир Николаевич
 Тренер по научно-методической работе — Никитенко Сергей Викторович

Дублирующий состав 
 Главный тренер — Юсипец Андрей Михайлович
 Тренер — Хижняк Сергей Леонидович

Юношеские команды 
 Тренер команды 2004 г. р. — Деменковец Эдуард Иванович
 Тренер команды 2005 г. р. — Прохоренко Константин Петрович
 Тренер команды 2006 г. р. — Чахов Константин Викторович
 Тренер команды 2007 г. р. — Белкин Игорь Давыдович
 Тренер команды 2008 г. р. — Кречин Павел Михайлович
 Тренер команды 2009 г. р. — Борсук Леонид Иванович
 Тренер команды 2011 г. р. — Морозов Андрей Петрович

Основной состав

Тренеры 
Все тренеры гомельских команд в чемпионатах СССР и Белоруссии:
   (1959)
  Глеб Рябиков (1960—1961)
  Вадим Радзишевский (1962 — июль 1963)
  Сергей Коршунов (с июля 1963)
  Василий Ермилов (1964—1965)
  Александр Загрецкий (1966)
  Владимир Еремеев (1967—1968)
  Виктор Короткевич (1969—1970, 1975 — июль 1977, 1985 — июль 1987, 1993—1994)
  Леонард Адамов (1971—1972)
  Леонид Ероховец (по июль 1973)
  Евгений Глембоцкий (июль 1973—1974)
  Александр Черемисин (июль 1977—1980)
  Казимир Шиманский (1981—1983, 1991)
  Николай Киселёв (1984)
  Валерий Яночкин (июль 1987—1988, 1998 — середина мая 1999, середина мая 2001 — сентябрь 2001, май 2014)
  Юрий Головей (по июль 1988)
  Александр Пряжников (с июля 1988—1990)
  Владимир Астратенко (1992—1993)
  Николай Горюнов (1994—1996; май 2004; сентябрь 2005 (и. о.) — июль 2006)
  Юрий Грузнов (1997)
  Вячеслав Акшаев (середина мая 1999 — середина августа 2000)
  Александр Кузнецов (середина августа 2000 — середина мая 2001, июль 2004 — сентябрь 2005)
  Сергей Подпалый (сентябрь 2001 — июнь 2004)
  Виктор Папаев (июль 2006 — ноябрь 2006)
  Анатолий Юревич (январь 2007 — август 2008)
  Леонид Борсук (август-сентябрь 2008; август-ноябрь 2009)
  Виктор Борель (ноябрь 2009; ноябрь 2015, и. о.)
  Андрей Юсипец (сентябрь 2008 — август 2009)
  Олег Кубарев (декабрь 2009 — декабрь 2012)
  Алексей Меркулов (декабрь 2012 — май 2014, май 2018 — сентябрь 2019)
  Владимир Гольмак (май 2014 — ноябрь 2015)
  Владимир Журавель (декабрь 2015 — декабрь 2016)
  Вячеслав Геращенко (декабрь 2016 — май 2018)
  Александр Кульчий (2019, с сентября, и. о.)
  Иван Биончик (2020—2021)
  Владимир Невинский (с 2022)

«Гомель-2» 
Команда «Гомель-2» принимала участие во Второй лиге в 1998—2003 и 2010 годах (в 1998 году занял 2-е место в группе Б), в Кубке Белоруссии играла в сезонах 2003/04—2005/06.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 
 Профиль ФК «Гомель» на pressball.by

Футбольные клубы Белоруссии
ФК «Гомель»